Dommartin puede referirse a: 

 Dommartin, comuna de Ain (Francia).
 Dommartin, comuna de Doubs (Francia).
 Dommartin, comuna de Nièvre (Francia).
 Dommartin, comuna de Ródano (Francia).
 Dommartin, comuna de Somme (Francia).
 Dommartin, comuna de Vaud (Suiza).